Финал четырёх розыгрыша Евролиги по баскетболу среди клубных мужских команд в сезоне 2012/13 прошёл в Лондоне (Великобритания) на «O2 Арене» 10 и 12 мая 2013 года. Лондон впервые принимал финальную часть розыгрыша Евролиги. «Финал четырёх» сезона 2013/14 также состоится в столице Великобритании. Второй раз подряд победителем Евролиги стал греческий клуб «Олимпиакос». В финале греческий клуб уступая мадридскому «Реалу» по ходу первой четверти со счётом 10:27, переломил ход матча и выиграл с преимуществом в 12 очков. Самым ценным игроком финала четырёх второй год подряд был признан греческий защитник «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис (третий титул), на этот раз набравший в финальном матче 22 очка.

Результаты

Полуфиналы (10 мая) 
Время матчей указано по летнему центральноевропейскому времени (UTC+2).

Матч за 3-е место (12 мая)

Финал (12 мая)

Состав команд-участниц Финала четырёх

Статистика Финала четырёх

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Прочие факты 
Официальной танцевальной группой «Финала четырёх» стала группа поддержки российского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», победив в финале международного конкурса чирлидеров Евролиги EFESDANCE Squareoff в Москве. «Локc» будут выступать во всех паузах четырёх матчей турнира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
Финалы Евролиги
Евролига 2012/2013
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе